Kyjovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kyjovice, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Kyjovice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale